Jean de Laborde, een Frans admiraal tijdens het Vichyregime.
 Jean Laborde (schip, 1952), het naar hem genoemde schip.
 Jean Laborde (industrieel) (1805-1878), avonturier, industrieel en diplomaat in het Koninkrijk Madagaskar in de 19e eeuw